B Is for B-sides – album skapunkowego zespołu Less Than Jake wydany w 2004 roku.

Spis utworów 
 "Portrait of a Cigarette Smoker at 19"  – 3:16
 "Sleep It Off"  – 2:25
 "Last Rites to Sleepless Nights"  – 2:18
 "Bridge and Tunnel Authority"  – 3:28
 "Goodbye in Gasoline"  – 2:33
 "A.S.A.O.K."  – 2:08
 "Jay Frenzal"  – 1:16
 "Showbiz? Science? Who Cares?"  – 2:21
 "Sobriety Is a Serious Business and Business Isn't So Good"  – 0:47
 "Nine-One-One to Anyone"  – 2:22
 "Robots One, Humans Zero"  – 2:42
 "National Anthem"  – 2:12

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Less Than Jake
Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy Sire Records